Парламентские выборы в Сомалиленде прошли 29 сентября 2005 года. Это были первые многопартийные парламентские выборы, проведенные в Сомалиленде.

Избирательная система 
В Палате представителей Сомалиленда 82 члена были избраны на основе пропорциональной избирательной системы по открытым спискам в шести многомандатных округах от регионов. Количество мест для каждого региона было основано на количестве мест, использованных на парламентских выборах в Британском Сомали 1960 года, и умножено на 2,5.

Кампания 
Всего в выборах участвовало 246 кандидатов, в том числе пять женщин. На момент выборов конституция ограничивала количество политических партий тремя:
 «Партия мира, единства и развития» во главе с Ахмедом Силаньо, бывшим президентом Сомалиленда;
 «Партия справедливости и благоденствия» под руководством Фейсала Али Варабе;
 «Объединённая народно-демократическая партия» во главе с Дахиром Риялом Кахином, бывшим президентом Сомалиленда.

Проведение выборов 
За ходом голосования наблюдала группа из 76 наблюдателей из Канады, Финляндии, Кении, ЮАР, Великобритании, США и Зимбабве. По данным наблюдателей, что выборы прошли в мирных условиях и в целом были свободными и справедливыми, но тем не менее, голосование не соответствовало ряду международных стандартов.

Примечания 

Сомалиленд
Выборы в Сомалиленде
2005 год в Сомали
Сентябрь 2005 года